Perrottetia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Perrottetia ingår i familjen Dipentodontaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Perrottetia